Miejsca:
 Parana – rzeka w Ameryce Południowej
 Parana – stan w Brazylii
 Parana – miasto w Argentynie
 Parana – miasto w Brazylii

Technika:
 „Paraná” – brazylijski niszczyciel typu Pará z początku XX wieku i okresu I wojny światowej
Sport:
 Paraná Clube – brazylijski klub piłkarski